Джером Блум (; ) — американский , историк экономики, специализировался по истории сельского хозяйства, особенно Центральной и Восточной Европы. Доктор (1947). С 1947 года был ассоциирован с Принстоном, именной профессор (эмерит), являлся заведующим кафедрою истории в 1960-х годах. Член Амер. акад. искусств и наук (1976).
Автор получившей признание работы  (1961), удостоенной  (1962).

Выпускник Университета Джонса Хопкинса 1933 года, там же получил докторскую степень в 1947 году (под началом ). В том же году устроился преподавателем в Принстон, где в 1961 году стал фул-профессором истории и до 1967 года являлся заведующим кафедрою истории. Именной профессор (Henry Charles Lea Professor) истории с 1966 года, с 1981 года эмерит.
Во время Второй мировой войны четыре года отслужил в армии США в полевой артиллерии, прошел путь от рядового до капитана.
Умер от рака в . Остались брат и две сестры.
Специализировался по аграрным структурам и обществу в Центральной и Восточной Европе.

Книги 
 Noble Landowners and Agriculture in Austria: 1815—1848 (Johns Hopkins, 1947)
 , from the Ninth to the Nineteenth Century (Princeton University Press, 1961)
 The Emergence of the European World (1966)
 The European World since 1815: Triumph and Transition (1970)
 The End of the Old Order in Rural Europe (Princeton, 1978) {Рец.: , , , }
 Our Forgotten Past: Seven Centuries of Life on the Land (1982)
 In the Beginning: The Advent of the Modern Age: Europe in the 1840s (1994)

Примечания 

Историки экономики
Историки сельского хозяйства
Специалисты по истории России
умершие от рака
Профессора Принстонского университета